Roosbeek (Vlaams-Brabant), een deelgemeente van Boutersem in Vlaams-Brabant
 Roosbeek (Waals-Brabant) (Frans: Rebecq-Rognon), een deelgemeente van Rebecq in Waals-Brabant
 Roosbeek (Geulle), een beek bij Geulle in de Nederlandse gemeente Meerssen